est la formule brute de :
 tétrafluoroéthylène, numéro CAS 
 Polymère
 polytétrafluoroéthylène, numéro CAS